Mireșu poate fi:

 Mireșu Mic, Prahova
 Mireșu Mare, Maramureș
 Mireșu Mare, Prahova

Altele 
 Mireș, Bistrița-Năsăud

Vezi și 
 Mireșu Mare (dezambiguizare)
 Mirești (dezambiguizare)